9/11 kan syfta på:

 9 november
 11 september (amerikanskt datumformat)
 11 september-attackerna